Plusieurs cathédrales dans le monde sont nommées cathédrale de la Transfiguration en référence à la Transfiguration :

En Bosnie-Herzégovine 
 la cathédrale de la Transfiguration de Trebinje ;

En Croatie 
 la cathédrale de la Transfiguration de Zagreb ;

Aux États-Unis 
 la cathédrale de la Transfiguration-de-Notre-Seigneur de New York ;

En Roumanie 
 la cathédrale de la Transfiguration de Cluj-Napoca ;

En Russie 
 la cathédrale de la Transfiguration de Khabarovsk,
 la cathédrale de la Transfiguration-du-Sauveur de ,
 la cathédrale de la Transfiguration-du-Sauveur d’Ouglitch,
 la cathédrale de la Transfiguration de Perm,
 la cathédrale de la Transfiguration de Saint-Pétersbourg,
 la cathédrale de la Transfiguration de Souzdal ;

En Ukraine 
 la cathédrale de la Transfiguration d’Odessa.

~
Transfiguration